Franjo Mihalić (1920-2015), athlète yougoslave puis croate et serbe, spécialiste du fond ;
 Marcello Mihalich (1907-1996), joueur et entraîneur de football italien.